

Patronyme

Vallière
 Jean-Baptiste Vallière (vers 1715-?), compositeur français
 Jean Vallière (1483-1523), religieux français

de Vallière 
 Jean-Florent de Vallière (1667-1759), général d’artillerie
 Joseph-Florent de Vallière, Lieutenant général des armées du roi, et commandant de l'artillerie de France, fils de Jean-Florent de Vallière
 Lucien-Gilles de Vallière (1967-), criminel français

de La Vallière 
 Louise-Françoise de La Baume Le Blanc (1644-1710), duchesse de La Vallière, favorite de Louis XIV
 Louis-César de La Baume Le Blanc (1708-1780), duc de La Vallière, bibliophile français

Vallières 
 Joseph-Rémi Vallières (1787-1847), homme politique, homme d'affaires, juge et officier de milice bas-canadien
 Pierre Vallières (1938-1998), journaliste et écrivain québécois
 Yvon Vallières (1949- ), politicien québécois

Leroy des Vallières 
 Pierre Leroy des Vallières, avocat (Bâtonnier à Paris en 1731).

Lefèbvre-Desvallières

Famille 
 Famille Lefebvre des Vallières, une famille d'ancienne bourgeoisie originaire de Paris

Personnalités

Lefebvre-Desvalliéres 
 Lefebvre-Desvalliéres, huissier au Chatelet et à Charonne

 Anatole-Marie Lefebvre-Desvallières, trésorier-payeur général et régent de la Banque de France Vème Siège (1896)
 Claude François Lefèbvre-Desvallières, (1747-), bourgeois de Paris, directeur des Messageries royales (service des diligences) qui deviennent les Messageries nationales  
 Ernest Lefebvre-Desvallières, sous-chef de cabinet du comte Walewski ministre des affaires étrangères (entre 1855 et 1860), puis vice-président de la commission des monuments historique (à partir de 1860)
 Pierre-Sulpice Lefèbvre-Desvallières (dit Desvallières) ( 1790-1863), ancien avocat, capitaine de la garde nationale (Paris), administrateur des Messageries nationales (ex-royales), fondateur des Messageries maritimes en 1852, il a par ailleurs été maire de Ville-d'Avray (78-France) pendant 24 ans (de 1836 à 1860)

Lefebvre-des Vallières 
 Emile Lefebvre-des Vallières (dit Desvallières), (1822-1912), directeur des Messageries maritimes

Desvallières 
 Georges Desvallières (1861-1950), Peintre, Disciple de Gustave Moreau et ami de Maurice Denis
 Maurice Desvallières, né en 1857, auteur (fréquemment en compagnie de Georges Feydeau) de pièces de théâtre
 Richard Georges Desvallières,(1893-1962), engagé pendant la guerre de 1914 comme simple soldat pour finir capitaine à la fin de la guerre, ferronnier d'art
 Sabine Desvallières (1891-1935), religieuse et brodeuse d'art française

des Vallières 
 Hervé des Vallières (1921-2005), publicitaire,  dessinateur humoristique sous le nom de Hervé 
 Jean des Vallières  (1895-1970), écrivain, scénariste et dialoguiste des Filles du Rhône (1938)
 Nathalie des Vallières, auteur dans la série les Découvertes Gallimard de l'Archange et l’Écrivain (sur la vie d'Antoine de Saint-Exupéry)
 Patricia des Vallières (1951-2013), artiste-peintre, fille d'Hervé des Vallières, mariée à Arnaud Saguez de Breuvery
 Pierre des Vallières (Pierre-Emile des Vallières) (1868-1918), général, héros de la Grande Guerre, tué au Chemin des Dames
 Pierre des Vallières, critique de cinéma sous le nom de Michel Aubriant
 Raoul des Vallières, pilote d'essai du biplan Voisin (deux plans superposés de 10,20 mètres de longueur) le tout monté sur un chariot orientable,surnommer (Roule à Terre)
 Thierry des Vallières, géologue, spécialiste de la recherche pétrolière

Toponyme

Vallière 

 Vallière, commune française de la Creuse
 Vallière, rivière de l'est de la France, affluent du Solnan
 Château de Vallière, à Mortefontaine (Oise)
 Vallière, cours d'eau français du département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France

La Vallière 

 Château-la-Vallière, commune française d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire
 La Vallière, quartier de Cuisiat dans le département français de l'Ain en région Auvergne-Rhône-Alpes

Vallières 
 Vallières, commune française de l'Aube
 Vallières, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Fondettes
 Vallières, commune française de la Haute-Savoie
 Vallières, arrondissement et ville d'Haïti
 Vallières-les-Grandes, commune française de Loir-et-Cher
 Vallières puis Vallières-lès-Metz, ancienne commune française, aujourd'hui nommée Vallières-Les Bordes en tant que quartier de Metz en Moselle
 Vallières, secteur de Besançon
 Forêt régionale des Vallières en Seine-et-Marne, sur les communes de communes de Annet-sur-Marne, Dampmart, Thorigny sur Marne
 Phare de Vallières, phare de Saint-Georges-de-Didonne (près de Royan en Charente-Maritime)
 Rochers des Vallières, (près de Royan en Charente-Maritime)
 Cime des Vallières, 1580 m (Préalpes de Nice)
 Caserne des Vallières, (anciennement Caserne Prince-Carl du régiment d'Infanterie « Prince Carl »), située à Worms
 Parc d'activité des Vallières, 5 Allée des Rousselets 774000 Thorigny sur Marne
 Savonneries des Vallières et Prairia Reunis, savonnerie (93500 Pantin - France)
 Domaine des Vallières, vignoble (1242 Satigny - Suisse)
 Domaine du coteau de Vallières, (69430 Régnié-Durette)

Desvallières 
 Caserne Desvallières, ancienne caserne de cavalerie

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme